Edmond Frémy (filatelist)
 Edmond Frémy (scheikundige)